Minyekyawswa (မင်းရဲကျော်စွာ) est un titre royal birman. Il renvoie le plus souvent à Minyekyawswa, prince héritier d'Ava (1391-1417).

D'autres souverains ont également porté ce titre :
 Minyekyawswa (roi d'Ava) (r. 1440-1443)
 Nandabayin, roi de Taungû (r. 1581-1599)
 le prince Minyekyawswa de Yamethin, fils du roi d'Ava Thihathura
 le prince héritier Minyekyawswa I (r. 1593-1599), fils du roi de Taungû Nandabayin
 le prince héritier Minyekyawswa II (r. 1629-1647), fils du roi de Taungû  Nyaungyan Min et frère des rois Anaukpeitlun et Thalun
 le prince Minyekyawswa, frère du prince de Taungû Natshinnaung